Тамара Устиновна Памятных (1919—2012) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО.

Биография 
Родилась 30 декабря 1919 года в Екатеринбурге.

В 1936 году 16-летняя Тамара пошла в аэроклуб города Свердловска. Затем попала в Ульяновскую лётную школу, где среди 250 парней учились 11 девушек.

По окончании училища Тамара работала лётчиком-инструктором в аэроклубе, который через месяц после начала войны стал военной лётной школой, и она учила курсантов летать на самолёте — «УТ-2».

В октябре 1941 года Тамару и ещё двух девушек вызвали в Москву, в штаб ВВС. Оттуда попала в город Энгельс Саратовской области.

За годы Великой Отечественной войны совершила 205 боевых вылетов и сбила 2 немецких бомбардировщика. Службу проходила в 586-м авиационном полку.

В воздушном бою 19 марта 1943 года в паре с Раисой Сурначевской — отразили налёт группы из 42 бомбардировщиков на железнодорожный узел Касторное, сбив при этом 4 самолёта. За это они были награждены орденами Красного Знамени.

Чуть позже английский король, прочитав об этом сообщении, прислал лётчицам в подарок через советский МИД золотые часы. На часах Памятных было выгравировано: «Храброй и элегантной лётчице Лейтенанту Тамаре Памятных от короля Англии Георга VI!».

После окончания войны работала диспетчером Ростовского аэропорта ГВФ.

Член президиума областного комитета ветеранов войны. Председатель совета клуба «Фронтовичка».

В 1968 году, накануне 25-летия окончания Сталинградской битвы, в Волгограде состоялась встреча летчиц бывшего 586-го истребительного авиационного полка, где была и Тамара Памятных.

Семья 
В 1944 году Памятных вышла замуж за Часныка Николая Леонтьевича — лётчика-истребителя, Героя Советского Союза.

В семье было два сына и дочь. Младший сын — Александр, пошёл по родительскому пути и тоже стал лётчиком-истребителем, сейчас полковник в отставке.

Награды 
 Награждена орденами и медалями СССР.
 Также награждена Золотой почётной медалью Правления Российского фонда мира.

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа»
 Памятных Тамара Устиновна 
 Страницы летописи Великой Отечественной 
 Фотографии в РГАКФД

Лётчицы Великой Отечественной войны